Мураделі Вано Ілліч (; ім'я при народженні — Іван Ілліч Мурадов) — радянський композитор грузино-вірменського походження. Лауреат Державної премії СРСР (1946, 1951). Народний артист СРСР (1968).

Життєпис 
Народився 6 квітня 1908 р. у грузинському місті Горі в вірменській родині.

Закінчив Тбіліську консерваторію (1931, клас композиції С.В. Бархударяна (раніше займався у В.В. Щербачова) та клас диригування М.М. Багріновського), удосконалювався в Московській консерваторії під керівництвом Б.С. Шехтера, потім М.Я. Мясковського.

У 1929—1931 рр. — актор і композитор Тбіліського пересувного театру.

1931—1934 рр. — музичний керівник Театру робочої молоді та Театру ім. К.О. Марджанішвілі в Тбілісі.

1938—1939 рр. — відповідальний секретар Союзу радянських композиторів. 

1942—1944 рр. — художній керівник Центрального ансамблю Військово-Морського Флоту СРСР.

1939—1948 рр. — член президії оргкомітету Союзу радянських композиторів, голова правління Музфонда СРСР.

1958—1960 рр. — заступник голови оргкомітету Спілки композиторів РРФСР.

З 1959 р. — голова правління Московського відділення Спілки композиторів РРФСР.

З 1960 р. — секретар правління Спілки композиторів РРФСР.

З 1968 р. — секретар правління Спілки композиторів СРСР.

Автор ряду опер («Велика дружба» тощо), оперети «Девушка с голубыми глазами» (Москва, 1966), кантат, оркестрових і вокально-симфонічних творів, музики до драматичних спектаклів, кінофільмів і величезній кількості пісень, які принесли композитору найбільшу популярність.

Автор музики до українських фільмів: «Шарф коханої» (1956), «Мрії назустріч» (1963, у співавт.).

Також відомий як автор музики пісні «Легендарний Севастополь» — гімну Севастополя. 

Помер 14 серпня 1970 р. у Томську. Похований в Москві на Новодівичому кладовищі.

Література 
 Кино: Энциклопедический словарь. М., 1987. — С.284;
 Всемирный биографический Энциклопедический словарь. М., 1998. — С.518;
 Музыка: Большой Энциклопедический словарь. М., 1998. — С.365.

Джерела та посилання 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009: Мурадели, Вано Ильич 
 
 http://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/33669/works/ 
 Вано Мураделі Discography at Discogs 
 http://kkre-10.narod.ru/myradeli.htm 

Уродженці Горі
Випускники Тбіліської консерваторії
Російські композитори
Радянські композитори
Радянські кінокомпозитори
Грузинські композитори
Піснярі
Оперні композитори
Композитори XX століття
Померли в Томську
Поховані на Новодівичому цвинтарі в Москві
Композитори оперет